Анимучча () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Анимучча, Джованни (1500—1571) — итальянский композитор.
 Анимучча, Паоло (ум. 1563) — итальянский музыкант и композитор.